Simon Löf (né le  à Gävle en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 2008, il commence sa carrière avec le Brynäs IF dans l'Elitserien. L'équipe remporte le titre national en 2012.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2008-2009 || Brynäs IF || Elitserien ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Brynäs IF || Elitserien ||55 ||0 ||3 ||3 ||10 ||5 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2010-2011 || Mora IK || Allsvenskan || 36|| 1|| 7|| 8|| 26|| 10|| 0|| 0|| 0|| 8
|-
|2010-2011|| Brynäs IF || Elitserien || 15|| 1|| 1|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Brynäs IF || Elitserien || 39|| 1|| 0|| 1|| 14|| 15|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
|2012-2013 || Brynäs IF || Elitserien || 48|| 1|| 3|| 4|| 22|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2013-2014|| Brynäs IF || Elitserien ||27 ||0 ||2 ||2 ||6 ||5 ||0 ||0 ||0 ||6 
|-
|2013-2014 || Almtuna IS || Allsvenskan ||11 ||0 ||5 ||5 ||12 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2014-2015|| Södertälje SK || Allsvenskan ||49 ||1 ||5 ||6 ||28 ||10 ||1 ||0 ||1 ||0 
|-
|2015-2016|| HC Vita Hästen || Allsvenskan ||38 ||1 ||2 ||3 ||22 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2016-2017|| SSI Vipiteno Broncos || Alps HL ||12 ||1 ||2 ||3 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2016-2017|| Sparta Sarpsborg || GET-Ligaen ||10 ||0 ||3 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2016-2017|| Rungsted Ishockey || Metal Ligaen ||22 ||5 ||1 ||6 ||4 ||4 ||0 ||1 ||1 ||0 
|-
|2017-2018 || Hudiksvalls HC || Hockeyettan ||38 ||1 ||14 ||15 ||18 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2018-2019 || Hudiksvalls HC || Hockeyettan ||39 ||8 ||7 ||15 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || Hudiksvalls HC || Hockeyettan ||40 ||3 ||16 ||19 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2020-2021 || Almtuna IS || Allsvenskan ||51 ||2 ||5 || 7 ||22 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2021-2022 || Almtuna IS || Allsvenskan  ||  ||

Notes et références 

Naissance en mars 1991
Naissance à Gävle
Joueur suédois de hockey sur glace
Joueur du Brynäs IF
Joueur du Mora IK
Joueur du Almtuna IS
Joueur du Södertälje SK
Joueur du HC Vita Hästen
Joueur des Sparta Sarpsborg
Défenseur de hockey sur glace